А́нна Щети́нина: Щетинина, Анна Александровна (урождённая Чижова, р. 1958) — советский и российский архитектор, художник, дизайнер интерьеров.
 Щетинина, Анна Ивановна (1908—1999) — первая в мире женщина-капитан дальнего плавания.